Белоцерко́вцы () — село, расположенное на территории Бобровицкого района Черниговской области (Украина).

История 

О селе речь идёт в документах 1-й половины XVII века. Считается, что своё название село получило от белокаменной церкви, которая была сооружена в селе в начале XVII века.

Примечания

Ссылки и источники 
 КВКФ, 2007 г.
 ГНПП Картография, 2008 г.

 

Населённые пункты Бобровицкого района